Ремез — многозначный термин.

 Ремезы () — род птиц.
 Обыкновенный ремез ()

Персоналии 
 Ремез, Аарон (1919—1994) — израильский военный и государственный деятель и дипломат.
 Ремез, Александр Оскарович (1954—2001) — советский драматург. Сын О. Я. Ремеза.
 Ремез, Евгений Яковлевич (1896—1975) — советский математик.
 Ремез, Моше Давид (1886—1951) — израильский политический и государственный деятель, отец Аарона Ремеза.
 Ремез, Оскар Яковлевич (1925—1989) — советский театральный режиссёр, писатель, учёный и театральный педагог.